Ross House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ross House (Kalifornien), ID-Nr. 82000992
 Ross House (Missouri), ID-Nr. 78001637